Haffner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 August Otto Wilhelm Haffner (1869–1941), österrikisk orientalist
 Karl Haffner (1804–1876), österrikisk dramatiker
 Sebastian Haffner (1907–1999), tysk författare
 Sigmund Haffner (1699–1772), borgmästare i Salzburg
 Wilhelm Haffner (1835–1901), norsk militär
 Wolfgang Wenzel Haffner (1806–1892), norsk militär
 Wolfgang von Haffner (1810–1887), dansk politiker 

Tyska efternamn